Leota bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leota (Indiana)
 Leota (Michigan)
 Leota (Missouri)
 Leota (Utah)
 Leota Township, Nobles County, Minnesota

Leota ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Leota (* 1994), samoanischer Rugby-Union-Spieler